Можливим об'єктом в експериментах з виявлення гравітаційних хвиль є стохастичний фон гравітаційних хвиль. Цей фон відомий як гравітаційне фонове випромінювання або стохастичне фонове випромінювання. Виявлення такого випромінювання має значний вплив на космологію раннього всесвіту і фізику високих енергій, відкриваючи нові аспекти і вивчаючи дуже ранні часи еволюції Всесвіту, і, відповідно, надвисокі енергії. Випромінювання гравітаційних хвиль великою кількістю астрофізичних джерел може створити стохастичний фон гравітаційних хвиль. Наприклад, досить масивні зірки, на заключному етапі своєї еволюції, колапсують у чорні діри або нейтронні зорі. У випадку вибуху наднової звільнюються гравітаційні хвилі. Крім того, в нейтронних зірках, що швидко обертаються, існує цілий клас нестабільностей, що приводяться в дію випромінювання гравітаційних хвиль.

Стохастичне гравітаційне випромінювання представляє також теоретичний інтерес. Враховуючи стохастичний характер випромінювання, збіг гравітаційних хвиль в конкретній точці може створити густину енергії, достатню для отримання горизонту подій. Це може дати релятивістське пояснення нелокальних ефектів.

Проводяться експерименти, спрямовані на виявлення гравітаційного фонового випромінювання. Перший експеримент з непрямого виявлення гравітаційних хвиль був зареєстрований 17 березня 2014 (BICEP2), однак пізніше він був опротестованим і виявився результатом космічного пилу.

Див. також 

 Реліктове випромінювання
 Нейтринне реліктове випромінювання

Посилання 
 Gravitational Wave Experiments and Early Universe Cosmology

Примітки 

Гравітаційні хвилі
Загальна теорія відносності